Osttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Osttjärnen, sjö i Vindelns kommun i Västerbotten, 
Osttjärnen, sjö i Vindelns kommun i Västerbotten,  (7,37 ha)
Nedre Osttjärnen, sjö i Åsele kommun i Lappland, 
Övre Osttjärnen, sjö i Åsele kommun i Lappland,  (4,99 ha)

Se även
Ostjärnen
Östtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn